Prudkí (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Prudkí (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Prudkí (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia